A 2013-as German Masters volt a 2012–2013-as sznúkerszezon hatodik pontszerző versenye. A tornát január 30. és február 3. között rendezték a németországi Berlinben, a Tempodromban.

A címvédő Ronnie O’Sullivan volt, aki azonban egész évben, így ezen a tornán sem versenyzett.

A torna győztese Ali Carter lett, aki a döntőben a hongkongi Marco Fut győzte le 9–6 arányban. Ez volt Carter harmadik tornagyőzelme.

Pénzdíjazás

A torna pénzdíjazása a következőképpen alakult: 

Győztes: € 60 000
Döntő: €32 000
Elődöntő: €16 000
Quarter-final: €9 000
Last 16: €4 500
Last 32: €2 750
Last 64: €1 500

Legmagasabb break a főtáblán: €2,000
Összesen: €300,000

Főtábla

Selejtező

A legtöbb meccset a sheffieldi World Snooker Academyn játszották november 28. és 30. között, azonban néhányra már Berlinben került sor.

Százas breakek

 144, 122 Michael Holt
 142, 127, 115 Kurt Maflin
 142, 126, 110, 108, 104, 100 Marco Fu
 141, 130 Liang Wenbo
 141, 106 Judd Trump
 141 Neil Robertson
 140 Robert Milkins
 135 Matthew Selt
 134, 114 Ding Junhui
 133, 127, 116, 107 Shaun Murphy
 132, 130, 122, 106, 102 Barry Hawkins
 131 Graeme Dott
 130 Xiao Guodong
 129 Thepchaiya Un-Nooh
 128, 102 Joe Perry
 128 Adam Duffy
 123, 114, 104 Mark Selby

 121, 116 Ali Carter
 121, 102 Dave Harold
 120 Mark Joyce
 119 Ricky Walden
 116 Fergal O'Brien
 112 James Wattana
 107 Jamie Jones
 105 Stuart Bingham
 105 Mark King
 103 Pankaj Advani
 102 Rod Lawler
 101 Thanawat Thirapongpaiboon
 101 Matthew Stevens
 100 Gerard Greene
 100 Luca Brecel
 100 Fraser Patrick
 100 Mark Allen

Jegyzetek

Németország sportélete
German Master